

Comunas francesas
Saint-Cyprien (Aquitânia) — no departamento da Dordonha

Saint-Cyprien-sur-Dourdou — no departamento de Aveyron, Midi-Pyrénées

Saint-Cyprien (Corrèze) — no Limousin

Saint-Cyprien (Loire) — no departamento de Doubs, Ródano-Alpes

Saint-Cyprien (Lot) — Midi-Pyrénées

Canadá
Saint-Cyprien (Quebec) — freguesia de Les Etchemins

Desambiguações de topônimos